Шов — первинно, спосіб прикріплення ниток до тканини, місце скріплення шматків шкіри, полотна тощо. Згодом цей термін почав застосовуватися і в інших галузях науки та техніки:
 Зварний шов — у техніці — місце скріплення труб зварюванням;
 Шов (мінералогія) — видимий слід поверхні зростання індивідів;
 Шов (анатомія) — нерухоме з'єднання твердих частин тіла тварин;
 Шов (медицина) — спосіб скріплення м'яких тканин у хірургічній практиці.